Северо-Западная территория — административно-территориальная единица:

Канада 
 Северо-Западные территории
 Северо-Западная территория (Канада)

США 
 Старый Северо-Запад

См. также 
 Северо-Западный регион